Танцевальная платформа, также известная как танцевальный мат, танцевальный коврик или дэнспад — плоский игровой контроллер, используемый в танцевальных играх. Иногда в России их неверно называют пара-пара. Существуют также не-танцевальные игры, в которых управление можно осуществлять с помощью дэнспада. Большая часть платформ напоминает матрицу 3×3 из квадратных панелей, на которые может становиться игрок. Некоторые панели, или даже все, используются для выбора определенного направления или действия в игре. Ряд танцевальных платформ имеет специальные кнопки вне основной части, например, «Start» и «Select». Платформы часто соединяют вместе для игры в специальных игровых режимах.

Популярные аркадные игры, такие, как «Dance Dance Revolution», «In The Groove» и «Pump It Up», используют большие стальные платформы, соединенные с аркадным автоматом, тогда как консольные версии обычно используют мягкие пластиковые дэнспады. Такие «домашние» платформы специально созданы для систем вроде GameCube, PlayStation или Xbox, но также могут использоваться и в компьютерных симуляторах, например, в «StepMania», благодаря специальным адаптерам.

Типы танцевальных платформ 
 «Мягкие» платформы — тонкие и сделаны из пластика. Некоторые из подобных платформ содержат плотную пену внутри или твердые вкрапления для большей устойчивости на полу.
 «Твердые» платформы обычно создаются из металла (иногда дерева) и часто сопровождаются поручнем за спиной у игрока. Аркадные автоматы используют долговечные металлические платформы. Изначально поручни ставились для безопасности. Умелые игроки выяснили, что играть удобнее, если повиснуть на поручне — поэтому даже для домашних машин самодельщики строят тяжёлые платформы, собранные из труб и уголков.

Другие игры, в которые можно играть, используя дэнспад 
Некоторые игры, для которых можно использовать дэнспад, не заключаются в том, чтобы нажатие стрелок ложилось на ритм песни:

 Многие из игр, разработанных для NES Power Pad
 Breakthrough Gaming Presents: Axel
 Мини-игры в Dance Dance Revolution: Mario Mix
 Kraft Rocking the Boat
 Kraft Soccer Striker
 Kraft Virtual Dojo
 DDR-A-Mole — игра, похожая на Whac-A-Mole
 Crypt of the NecroDancer — бродилка в лабиринте с управлением дэнспадом под музыку

Примечания 
Бирне, Майкл. "Console players win on their points" — Статья о том, как держать женщин "в форме", покупая им танцевальные платформы для потери веса. Western Mail, 2004.

Игровые контроллеры